

Carriera
In gioventù milita nel Codogno, cui arriva in prestito dall'Ambrosiana-Inter. Debutta in Serie B con il Cesena nella stagione 1946-1947 disputando 31 gare, e dopo la retrocessione dei romagnoli in Serie C veste la maglia bianconera per altri due anni.

Nel 1949 passa al Treviso, vincendo il campionato di Serie C 1949-1950 e giocando le successive quattro stagioni in Serie B, per un totale di 122 presenze.

Dopo il ritiro ha allenato il , nel campionato di Serie D 1961-1962.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Treviso: 1949-1950

Note

Collegamenti esterni